Sezon 1981 był 22. edycją rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo Wybrzeża Kości Słoniowej. Tytułu nie obroniła drużyna ASEC Mimosas.
Nowym mistrzem został zespół Stella Adjamé Abidżan.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Ligue 1 MTN

Przypisy

Bibliografia 
RSSSF - tabela

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Wybrzeżu Kości Słoniowej
1981 w piłce nożnej
1981 w Afryce